Fences ( für „Zäune“) steht für:

 Fences (Musiker) (* 1983), US-amerikanischer Songwriter und Gitarrist
 Fences (Theaterstück), Theaterstück des US-amerikanischen Dramatikers August Wilson aus dem Jahr 1983
 Fences (2016), Verfilmung des Theaterstücks von Denzel Washington

Siehe auch:
 Picket Fences – Tatort Gartenzaun, US-amerikanische Fernsehserie
 Fence (Literaturzeitschrift)